Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Tobiasiewicz – polski wojskowy
 Konrad Tobiasiewicz – polski hokeista
 Władysław Tobiasiewicz – polski wojskowy